
Molekulska formula -{C20H27NO3}- se može odnositi na:

 A-77636
 Trilostan